Bonsu ist der Name respektive Familienname folgender Personen:

 Badu Bonsu II. († 1838), König der Ahanta an der damaligen Goldküste (heute Ghana) in Westafrika
 Joseph Osei-Bonsu (* 1948), ghanaischer Geistlicher, Bischof von Konongo-Mampong
 Kwabena Mensah-Bonsu (* 1944), ghanaischer Diplomat
 Mensa Bonsu Kumaa (ca. 1840–1896), Asantehene (Herrscher) des Königreichs Ashanti
 Osei Bonsu (ca. 1779/1801–1824), Asantehene (Herrscher) des Königreichs Ashanti
 Pops Mensah-Bonsu (* 1983), britischer Basketballspieler
 Randy Edwini-Bonsu (* 1990), kanadischer Fußballspieler